Rickling kan syfta på:

 Rickling, England – en ort i Essex, England
 Rickling, Schleswig-Holstein – en kommun i Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Tyskland
 Amt Boostedt-Rickling – en amt i Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Tyskland